Richard Evelyn Byrd (1888–1957) amerikai sarkkutató, pilóta, haditengerész. Az első ember volt, aki átrepült az Északi- és a Déli-sark felett
 Richard Byrd (1892–1958) olimpiai (1912) ezüstérmes amerikai diszkoszvető